In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Fürth aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 ab 1956 als GB/BHE: Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 BP: Bayernpartei
 CSU: Christlich-Soziale Union in Bayern
 DB: Der Deutsche Block
 DKP: Deutsche Kommunistische Partei
 FW: Freie Wähler
 FDP: Freie Demokratische Partei
 1946 als DDP: Deutsche Demokratische Partei
 Grüne: Bündnis 90/Die Grünen
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 Rep: Die Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 WAV: Wirtschaftliche Aufbau-Vereinigung

Wählergruppen 

 FB: Fürther Block
 1984 als FB/PWG: Fürther Block/Parteilose Wählergemeinschaft
 FF: Fürther Frauen

Abkürzung 

 Sonst.: Sonstige
 Wbt.: Wahlbeteiligung

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien und Wählergruppen in Prozent

 Vor der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

Fußnoten

1 1948: zusätzlich: DB: 1,8 %.
2 1952: zusätzlich: FF: 1,2 %.

 Nach der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

Fußnoten

1 1972: zusätzlich: FB: 1,3 %.
2 1984: zusätzlich: FB: 0,9 %.

Sitzverteilung (nur Stadträte, ohne Oberbürgermeister)

 Vor der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

 Nach der Stadterweiterung durch die Gebietsreform in Bayern

¹ bis 2002 BL: Bürgerliste → ab 2008 FW: Freie Wähler

Oberbürgermeisterwahlen 

² 1970 NPD, 2002 bis 2014 REP, ab 2020 AfD
³ vor 2000 DKP

Einzelnachweise

Weblinks 
 Stadt Fürth: Ergebnisse der letzten Wahlen
 Ergebnisse zu allen Wahlen in Fürth seit 1946
 StLA Bayern: Leitseite zu den Kommunalwahlen

Furth
Kommunalwahlen